Žirje je lahko:
 Žirje, naselje v občini Sežana
 Žirje, otok v Dalmaciji
 Žirje, naselje na istoimenskem otoku